Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore José Acasuso che ha battuto in finale David Sánchez 7-64, 6-1.

Teste di serie 

 Olivier Rochus (primo turno)
 Hyung-Taik Lee (secondo turno)
 Stefan Koubek (secondo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)

 Chris Woodruff (primo turno)
 Andy Roddick (secondo turno)
 David Sánchez (finale)
 Paul Goldstein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2001